Bhandara (district), een district in India
Bhandara (stad), de hoofdstad van dit district
Bhandara (dialect)